Pomilio steht für:

 Pomilio (Flugzeughersteller), ein ehemaliger italienischer Flugzeughersteller

Pomilio ist der Familienname folgender Personen:

 Amedeo Pomilio (* 1967), italienischer Wasserballspieler
 Mario Pomilio (1921–1990), italienischer Journalist und Schriftsteller